King of tha Supa Dupa Hyphy — компіляція американського репера Keak da Sneak, видана лейблом Oarfin Records 19 грудня 2006 р. Реліз містить пісні, записані з участю E-40, PSD, Too Short, Mistah F.A.B. та ін.

Список пісень 
 «On Citas» — 2:25
 «Super Hyphy» — 2:20
 «Contact Sport» — 1:57
 «Grand Daddy Cali» — 1:50
 «I Cop Back» (з участю CTDC) — 1:59
 «Yadda Wha Wha» (з участю Young Dru) — 1:59
 «Hyphy Wifee» (з участю Young Joe та Too Short) — 3:03
 «I Feed My Bitch» (з участю Mac Dre) — 2:05
 «Muscle Cars» (з участю E-40) — 2:29
 «Cus Cus» (з участю Da Biziness, Messy Marv та PSD) — 2:20
 «Show Me the Deer Foot» (з участю Mistah F.A.B. та PSD) — 2:14
 «Sk's Ak's» (з участю B.A.) — 2:04
 «Hello Buddy» (з участю San Quinn та Haji Springer) — 3:04
 «Know My Name» (з участю Baby Face Assassins) — 2:06
 «Touch on Me Touch on You» (з участю Tykwan) — 2:23
 «Flamboastin Gennessee Remix» (з участю DJ Crook та E-40) — 1:29
 «Thighs, Legs, Breast & Biscuits» (з участю Jon Nash) — 2:06
 «What Does It All Mean» — 2:26
 «Club Talk» (з участю E-40 та E-A-Ski) — 2:27
 «Like Yee» — 2:07
 «She's in da Building Yall» (з участю I-Con) — 3:34
 «Tell Me When to Go Trackademics» (з участю E-40) — 2:25
 «I A'int Playin» (з участю G-Stack) — 2:26
 «I'm Not Listenin» — 3:24
 «I Can't Stop It» (з участю Baby Face Assassins) — 1:46
 «Scrapin» (з участю Gorilla Pitts) — 2:22
 «Like Damn!!!» (з участю E-40 та Sean T) — 2:54
 «What Up» (з участю Balance) — 1:59
 «Freaks» (з участю Droop-E, B-Slimm, Mistah F.A.B., DJ Shadow та Turf Talk) — 2:39
 «Know What I'm Sayin» — 1:56
 «White T-Shirt Blue Jeans & Nikes» (з участю E-40) — 2:47
 «Keep It Goin» (з участю J. Valentine) — 3:40

Посилання 

Альбоми Keak da Sneak
Англомовні музичні альбоми